Балов — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Балов, Владимир Мухажирович (род. 1959) — советский футболист, полузащитник.
 
 Балов, Мухадин Фицевич (1923—1984) — кабардинский композитор.
 Балов, Рустам Владимирович (род. 1986) — российский футболист.
 Балов, Сеитша — участник Крымской войны, Георгиевский кавалер.
 Балов, Стоян (род. 1960) — болгарский борец греко-римского стиля.

Топоним 
 Балов — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.

См. также 
 Баловин